Némedi ist der Familienname folgender Personen:

 Csaba Némedi, ungarisch-österreichischer Opernregisseur, Künstlerischer Leiter und Musiktheaterwissenschaftler
 Mari Némedi (1951–2016), ungarische Schauspielerin und Synchronsprecherin